Иван Иванович Малашинин (9 мая 1926 года — 23 марта 1991 года) — советский военный деятель и педагог, контр-адмирал (1979), учёный в области радиоэлектроники и вычислительной техники,  доктор технических наук, профессор, член-корреспондент  Академии наук СССР (1978)

В 1971—1979 годах — директор Центрального института повышения квалификации Министерства среднего машиностроения СССР.

В 1979—1991 годах — директор Отделения вычислительной техники и радиоэлектроники Института атомной энергии имени И.В. Курчатова.

Являлся  инициатором и идеологом   создания и применения тренажеров атомных  энергетических  установок для подводных лодок. Автор более 100 научных работ, изобретений, 3-х монографий.

Биография 
Родился   9 мая   1926 года. Участник Великой Отечественной войны.  В  1956 году после окончания  Высшего военно-морского инженерного училища им. Ф.Э. Дзержинского  был назначен командиром турбинной группы на  атомную подводную лодку   К-14.

С  1958 года — преподаватель, старший преподаватель, а с 1966 года — начальник цикла тренажёрной подготовки  Учебного центра  атомного подводного флота ВМФ СССР   в городе Обнинске. Служил под началом контр-адмирала   Леонида Григорьевича Осипенко.

С  1969 года  прикомандирован к   министерству среднего машиностроения СССР с назначением  заместителем начальника и  начальником кафедры автоматизированных систем управлением предприятиями Центрального института повышения квалификации МСМ СССР.

В 1971 году был назначен директором   Центрального института повышения квалификации МСМ СССР. Помимо основной деятельности в качестве директора ЦИПК, продолжал преподавать на основных кафедрах института, читал лекции на тему АСУ предприятий отрасли. С 1972 года читал лекции на цикла ГО Спецкафедры по вопросам в области радиационной и ядерной безопасности на закрытых объектах атомной промышленности. В 1974 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктор технических наук по теме: «Разработка научных основ создания тренажёров для ядерно-энергетических установок военного назначения и для АЭС». 

В  1979 году  назначен директором  Отделения вычислительной техники и радиоэлектроники  Института атомной энергии имени И. В. Курчатова, одновременно с 1980 года занимал должности — председателя Комиссии по диалоговым системам Совета по автоматизации научных исследований при Президиуме Академии наук СССР (координация научных исследований и промышленных разработок, направленных на повышение эффективности решения задач в системах человек-ЭВМ) и  председателя Временной научно-технической комиссии ГКНТ СССР  (разработка предложений по унификации языков программирования для мини- и микро-ЭВМ).

С  1987 года  в отставке. До  1990 года работал заместителем начальника Главного управления координации и регулирования внешнеэкономических операций  Министерства внешнеэкономических связей СССР.

Умер   23 марта    1991 года. Похоронен на  Кончаловском кладбище в городе  Обнинске.

Труды 
 Малашинин И. И., Сидорова И. И.: Тренажеры для операторов АЭС. : Атомиздат, 1979 — 153 с
 Кокорева Л. В,  Малашинин И. И.: Диалоговая система в управлении научными исследованиями и разработками. : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1988
 Малашинин И. И., Перегуда А. И.: Расчет и оптимизация надежности системы аварийной защиты ядерных реакторов. : Энергоатомиздат, 1985. — 109 с.
 Малашинин И. И., Перегуда А. И.: Об алгоритме максимального укрупнения состояния однородного марковского процесса.  : ИАЭ 1983
 Кокорева Л. В.,  Малашинин И. И.: Проектирование банков данных. : Наука 1984

Литература

Примечания

Ссылки  
   Из истории 45-й дивизии атомных подводных лодок Тихоокеанского флота
   Стали адмиралами: Малашинин Иван Иванович
   Архив академика А. П. Ершова, связанные с Иван Ивановичем  Малашининым

Члены-корреспонденты АН СССР
Доктора технических наук
Подводники СССР
Моряки Великой Отечественной войны
Выпускники Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского
Похороненные на Кончаловском кладбище
Персоналии XX века
Ректоры Центрального института повышения квалификации Росатома России
Преподаватели Центрального института повышения квалификации Росатома России
Преподаватели Специальной кафедры ЦИПК МСМ СССР
Педагоги СССР
Члены КПСС